Тутуака има више значења:

 Тутуака, Санта Барбара де Тутуака (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тутуака (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику